Negru Vodă se poate referi la:

 Negru Vodă, personaj legendar, considerat de unii ca fiind întemeietorul Țării Românești, în perioada secolelor XII-XIII
 Negru Vodă, oraș în județul Constanța, cu vechea denumire de „Cara Omer”
 „Negru Vodă” (sau „Balada Negru Vodă”), o piesă a formației Phoenix, apărută pe albumele Cei ce ne-au dat nume, Remember Phoenix și Aniversare 35.
 Negru Vodă, nume alternativ al compilației muzicale Remember Phoenix.